Појам  може да се односи на:
Елгифа (Едвијева супруга),
Елгифа од Шафтсберија,